Сезон 2004/05 стал для «Боруссии» 29-м в чемпионате Германии и 95-м со дня основания клуба. В 2005 году клуб переживал острый финансовый кризис. С целью это преодолеть был назначен исполнительный директор - Ханс-Йоахим Ватцке. С этого начался новый этап в жизни команды. Первым шагом стала смена в руководстве клуба. На место президента вступил Райнхардт Раубаль. Вторым шагом стало назначение нового главного тренера. Им стал голландец Берт Ван Марвейк, который выигрывал Кубок УЕФА с Фейеноордом. Под его руководством команда смогла занять лишь 7-е место в чемпионате и вылетела на ранних стадиях кубков.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Трансферные сделки не совершались

0

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

10.150.000

Зима 

0

Общие убытки:0

Общая прибыль:10.150.000

Разница:10.150.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 Оба финалиста кубка Германии «Бавария» и «Шальке 04» пробились в Лигу чемпионов, а в кубок УЕФА квалифицировался занявший 6-е место «Байер 04».
2 «Майнц 05» квалифицировался в кубок УЕФА как победитель соревнования Fair Play.

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

Кубок Интертото

3-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2004/2005